Assan steht für:

 Assan (Insel), eine der indonesischen Riau-Inseln
 Assan (Name), ein männlicher Vorname und ein Familienname.